Серо Пријето Сентро има више значења:

 Серо Пријето Сентро (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Пријето Сентро, Тијера Фрија (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику